Provinciaal gedenkteken (Drenthe) in Assen
Provinciaal Gedenkteken (Groningen), ook Sint-Joris en de draak in Groningen
Provinciaal Gedenkteken (Noord-Brabant), ook De Brabantse Soldaat in de Willibrorduskerk in Waalre